The Loves of Carmen (1927), een film van Raoul Walsh
The Loves of Carmen (1948), een film van Charles Vidor